Jeanne d'Arc au bûcher, oratorio d'Arthur Honegger sur un texte de Paul Claudel
 Jeanne d'Arc au bûcher : téléfilm réalisé en 1965 par Roger Kahane et produit par Robert Favre Le Bret, adaptant l’histoire de Jeanne d’Arc, interprétée par Édith Scob
 Jeanne au bûcher (Giovanna d'Arco al rogo), film italien de Roberto Rossellini réalisé en 1954.
 La célèbre statue de Jeanne d'Arc par Maxime Real del Sarte installée en 1928 à Rouen.